Toto je seznam obcí v departementu Yonne ve Francii:

Reference

Externí odkazy 
 

 
Yonne